Ла Енкањада има више значења:

 Ла Енкањада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Енкањада (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику